Aalst kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Arrondissement Aalst, kommun, Flandern, Östflandern, 
 Aalst, ort och kommun, Flandern,

Nederländerna 

 Aalst (vattendrag), Noord-Brabant, 
 Aalst (del av en befolkad plats), Noord-Brabant, Gemeente Waalre, 
 Aalst (ort i Nederländerna, Gelderland), Gemeente Zaltbommel, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar